Hertzfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Don Hertzfeldt (* 1976), US-amerikanischer Trickfilmzeichner 
 Gustav Hertzfeldt (1928–2005), deutscher Politiker, Journalist und Diplomat, Botschafter der DDR in der VR China

Siehe auch:
 Hertzfeld
 Herzfeldt
 Herzfeld